Le parc du Danube peut désigner :
le parc du Danube à Vienne, en Autriche ;
le parc du Danube à Novi Sad, en Serbie.